Detta är en lista över sjöar i Söderhamns kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Söderhamns kommun.

Lista

Söderhamns kommun
 Lista